Jablko může být:

jablko – druh ovoce, plod jabloně
rajské jablko – plod (bobule) trvalky rajče jedlé
granátové jablko – plod granátovníku, aromatické ovoce
zemské jablko – hanácké pojmenování pro lilek brambor
královské jablko – korunovační klenot
zlaté jablko – motiv v mytologii
Adamovo jablko – též zvané ohryzek
jablko sváru – ustálené slovní spojení popisující předmět nějakého sporu či nesváru
část kolena (patella)

v kultuře
Jablko (Star Trek) – devátý díl druhé řady seriálu Star Trek
Hra o jablko – český hraný film z roku 1976, režie Věra Chytilová
Jablko (kniha) – kniha povídek spisovatele Michela Fabera z roku 2006